

Aziende 
 DFS – società di vendita duty free di beni di lusso fondata da Chuck Feeney e Robert Warren Miller

Sigle 
 Deutsche Flugsicherung – Ente che gestisce il controllo del traffico aereo in Germania
 Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug – Istituto Tedesco per la ricerca nel volo con alianti
 Duty-free shop
 Dirección Federal de Seguridad (Direzione federale della Sicurezza) – ex agenzia governativa messicana, dal 1989 sostituita dal: Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Informatica 
 Distributed File System – protocollo dedicato allo scambio remoto di file usato nel Distributed Computing Environment
 Distributed File System – Implementazione Microsoft di DFS per la creazione di servizi SMB distribuiti e ridondanti
 Depth-First Search – algoritmo di ricerca depth-first sui grafi
 Dynamic Frequency Selection – funzione di cambio automatico del canale wireless 5 Ghz in caso di interferenze con dispositivi radar

Altro 
 DFS Luxury Department Store